Шукер (, ) — власна назва хорватського або британського походження, поширена як прізвище.

Відомі носії прізвища Šuker:
 Давор Шукер — хорватський футболіст.
 Іван Шукер — хорватський економіст і політик.

Відомі носії прізвища Shuker:
 Гевін Шукер — британський політик.
 Карл Шукер — британський зоолог.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем